Холопов () — російське прізвище від слова холоп.

 Холопов Віктор Михайлович (1910–2007) — радянський і російський господарський діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Холопов Володимир Олексійович — депутат ВР УРСР,
 Холопов Георгій Костянтинович (1914–1990) — російський радянський прозаїк, головний редактор журналу «Звезда» протягом 34 років.
 Холопов Павло Миколайович (1922–1988) — радянський астроном.
 Холопов Юрій Миколайович (1932–2003) — російський музикант-теоретик, музикознавець.

Російські прізвища